Primera División de la Liga de Fútbol Femenino, og af sponsorårsager kendt som LaLiga Iberdrola er det højeste niveau af ligafodbold for kvinder i Spanien. Mændenes tilsvarende liga er La Liga, og begge styres af Real Federación Española de Fútbol. Ligaen har tidligere haft andre navne: Superliga Femenina, División de Honor og Liga Nacional

Hold 

Deportivo La Coruña og Tacón er oprykket fra Segunda División. De erstatter Málaga og Fundación Albacete, som rykkede ned forrige sæson.

Liste over mestre 
Følgende liste viser alle mestre i den spanske fodboldliga for kvinder.
Før etableringen af ligaen, fra 1983 til 1988, var vinderne af Copa de la Reina de Fútbol spanske mestre.

Se også 
 Copa de la Reina de Fútbol

Noter

Referencer 

 
Kvindefodboldligaer
Fodbold i Spanien